Džana gana mana (slovensko Ti vladaš mislim vseh ljudi) je državna himna Indije. Himna je prva od petih kitic pesmi, ki jo je v bengalščini napisal nobelov nagrajenec Rabindranath Tagore.

Besedilo

Bengalsko 
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উত্‍‌কল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

Prepis v latinico 
Jana Gana Mana
Adhinayaka jaya hey,
Bharata bhagyavidhata.
Punjaba, Sindhu, Gujarata, Maratha,
Dravida, Utkala, Banga,
Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga,
Uchchala jaladhi taranga
Tava shubha naamey jaagey, 
Tava shubha aashisha maangey,
Gahe tava jayagatha.
Jana gana mangaladhayaka jaya hey
Bharat bhagyavidhata.
Jaya hey, Jaya hey, Jaya hey,
Jaya jaya jaya jaya jaya hey!

Devanagari 
जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्यविधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे
गाहे तव जयगाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्यविधाता
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे!

Prevod iz angleščine 
<blockquote>
Ti vladaš mislim vseh ljudi,
delilec Indijine usode.
Tvoje ime razveseli srca v Punjabu, Sindhu, Gujaratu in Marathi,
srca Dravidov, Orisse (Utkalla) in Bengalcev;
odmeva po hribih Vindyasa in Himalaje,
se zliva z glasbo Jamune in Gange in je peto po valovih Indijskega morja.
Pojejo ti za blagoslov in v hvalo. 
Rešitev vseh ljudi je v tvojih rokah, delilec Indijine usode.
Zmaga, zmaga, zmaga tebi.
</blockquote>

Zunanje povezave 
 Indijska himna na spletnih straneh indijske vlade. Vsebuje tudi MP3 posnetek
 Nastanek pesmi Džana gana mana 

Državne himne
Državni simboli Indije